De dood in Venetië, novelle van Thomas Mann
Dood in Venetië (muziektheater)
Death in Venice - film
Death in Venice (opera)